Trzcianne est le nom :
 de la gmina de Trzcianne, dans le powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Trzcianne, chef-lieu de cette gmina